Boas Novas (antiga Rede Boas Novas), emissora de TV com sede em Manaus e Belém
Boas Novas Manaus — emissora de TV instalada em Manaus, no estado do Amazonas
Boas Novas Belém — emissora de TV instalada em Belém, no estado do Pará
Rede Brasil Norte — emissora de TV instalada em Porto Velho, no estado de Rondônia

Desambiguações de televisão